Pron ist der Geburts- bzw. Familienname folgender Personen:

 Louis-Hector Pron (1817–1902), französischer Landschaftsmaler
 Patricio Pron (* 1975), argentinischer Schriftsteller
 Geburtsname von Wiktorija Jewtuschenko (* 1965), ukrainische Badmintonspielerin

Pron ist der Ortsname von:

 Pron (Gemeinde Rennweg), Ortschaft der Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten